Серена Вилијамс је други пут освојила турнир. У финалу је победила Марију Шарапову са 6:1, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
|RD1=Прво коло
|RD2=Друго коло
|RD3=Треће коло
|RD4=Четвртфинале

|RD1-seed01=3
|RD1-team01= В. Азаренка
|RD1-score01-1=710
|RD1-score01-2=77
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=
|RD1-team02=
|RD1-score02-1=68
|RD1-score02-2=63
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Л. Шафаржова
|RD1-score03-1=2
|RD1-score03-2=5
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= Ј. Макарова
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=7
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= М. Т. Торо Флор
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=7
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Ф. Скјавоне
|RD1-score06-1=2
|RD1-score06-2=5
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Ј. Веснина
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=0r
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=14
|RD1-team08= М. Бартоли
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=3
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=12
|RD1-team09= Р. Винчи
|RD1-score09-1=1
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=2
|RD1-seed10=
|RD1-team10= В. Лепченко
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=1
|RD1-score10-3=6

|RD1-seed11=
|RD1-team11= Ј. Гергес
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Б. Јовановски
|RD1-score12-1=4
|RD1-score12-2=1
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= А. Морита
|RD1-score13-1=0r
|RD1-score13-2=
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= С. Крстеа
|RD1-score14-1=3
|RD1-score14-2=
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=
|RD1-team15= У. Радвањска
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=1
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=7
|RD1-team16= С. Ерани
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=3
|RD2-team01= В. Азаренка
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=2
|RD2-score01-3=3
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Ј. Макарова
|RD2-score02-1=1
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=6

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= М. Т. Торо Флор
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=4
|RD2-seed04=14
|RD2-team04= М. Бартоли
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=2
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=
|RD2-team05=

Доња половина

Група 3 
{{Тенис-16 играча и 3 сета
|RD1=Прво коло
|RD2=Друго коло
|RD3=Треће коло
|RD4=Четвртфинале

|RD1-seed01=6
|RD1-team01= А. Кербер
|RD1-score01-1=3
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= С-в. Сје
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=3
|RD1-score02-3=2

|RD1-seed03=
|RD1-team03= А. Корне
|RD1-score03-1=7
|RD1-score03-2=710
|RD1-score03-3=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= К. Бертенс
|RD1-score04-1=5
|RD1-score04-2=68
|RD1-score04-3=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Ђ. Џенг
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=3
|RD1-score05-3=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= С. Кузњецова
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= К. Ђорђи
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=4
|RD1-seed08=11
|RD1-team08= Н. Петрова
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=4
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=16
|RD1-team09= А. Ивановић
|RD1-score09-1=610
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10=
|RD1-score10-1=712
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=2

|RD1-seed11=
|RD1-team11= Ј. Јанковић
|RD1-score11-1=77
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=3
|RD1-seed12=Q
|RD1-team12= Ш. Схеперес
|RD1-score12-1=61
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=6

|RD1-seed13=
|RD1-team13= М. Рибарикова
|RD1-score13-1=77
|RD1-score13-2=2
|RD1-score13-3=2
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Л. Робсон
|RD1-score14-1=64
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=6

|RD1-seed15=
|RD1-team15= Ц. Пиронкова
|RD1-score15-1=2
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=4
|RD1-team16= А. Радвањска
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=6
|RD2-team01= А. Кербер
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=
|RD2-seed02=
|RD2-team02= А. Корне
|RD2-score02-1=4
|RD2-score02-2=2
|RD2-score02-3=

|RD2-seed03=
|RD2-team03={{nowrap| С. Кузњецова}}
|RD2-score03-1=77
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=6
|RD2-seed04=11
|RD2-team04= Н. Петрова
|RD2-score04-1=62
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=4

|RD2-seed05=16
|RD2-team05= А. Ивановић
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=Q
|RD2-team06= Ш. Схеперес
|RD2-score06-1=2
|RD2-score06-2=2
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= Л. Робсон
|RD2-score07-1=6
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=4
|RD2-team08= А. Радвањска
|RD2-score08-1=3
|RD2-score08-2=1
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=6
|RD3-team01= А. Кербер
|RD3-score01-1=3
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=7
|RD3-seed02=
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=4
|RD3-score02-3=5

|RD3-seed03=16
|RD3-team03= А. Ивановић
|RD3-score03-1=5
|RD3-score03-2=6
|RD3-score03-3=77
|RD3-seed04=
|RD3-team04= Л. Робсон
|RD3-score04-1=7
|RD3-score04-2=2
|RD3-score04-3=65

|RD4-seed01=6
|RD4-team01= А. Кербер
|RD4-score01-1=3
|RD4-score01-2=1
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=16
|RD4-team02= А. Ивановић
|RD4-score02-1=6
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3=
}}

 Група 4 

|RD1-score07-1=79
|RD1-score07-2=6
|RD1-score07-3=
|RD1-seed08=9
|RD1-team08= С. Стосур
|RD1-score08-1=67
|RD1-score08-2=2
|RD1-score08-3=

|RD1-seed09=15
|RD1-team09= Д. Цибулкова
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= Л. Цуренко
|RD1-score10-1=3
|RD1-score10-2=2
|RD1-score10-3=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= З. Лизики
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=
|RD1-seed12=
|RD1-team12= С. Арвидсон
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=1
|RD1-score12-3=

|RD1-seed13=Q
|RD1-team13= К. Макхејл
|RD1-score13-1=7
|RD1-score13-2=5
|RD1-score13-3=6
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Ш. Пенг
|RD1-score14-1=5
|RD1-score14-2=7
|RD1-score14-3=1

|RD1-seed15=Q
|RD1-team15= А. Дулгеру
|RD1-score15-1=5
|RD1-score15-2=2
|RD1-score15-3=
|RD1-seed16=2
|RD1-team16= М. Шарапова
|RD1-score16-1=7
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=

|RD2-seed01=8
|RD2-team01= П. Квитова
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=2
|RD2-score01-3=3
|RD2-seed02=WC
|RD2-team02= Д. Хантухова
|RD2-score02-1=2
|RD2-score02-2=6
|RD2-score02-3=6

|RD2-seed03=
|RD2-team03= К. Канепи
|RD2-score03-1=6
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=
|RD2-seed04=
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=3
|RD2-score04-2=1
|RD2-score04-3=

|RD2-seed05=15
|RD2-team05= Д. Цибулкова
|RD2-score05-1=64
|RD2-score05-2=63
|RD2-score05-3=
|RD2-seed06=
|RD2-team06= З. Лизики
|RD2-score06-1=77
|RD2-score06-2=77
|RD2-score06-3=

|RD2-seed07=Q
|RD2-team07= К. Макхејл
|RD2-score07-1=1
|RD2-score07-2=2
|RD2-score07-3=
|RD2-seed08=2
|RD2-team08= М. Шарапова
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=

|RD3-seed01=WC
|RD3-team01=
|RD3-score01-1=3
|RD3-score01-2=4
|RD3-score01-3=
|RD3-seed02=
|RD3-team02= К. Канепи
|RD3-score02-1=6
|RD3-score02-2=6
|RD3-score02-3=

|RD3-seed03=
|RD3-team03= З. Лизики
|RD3-score03-1=2
|RD3-score03-2=5
|RD3-score03-3=
|RD3-seed04=2
|RD3-team04= М. Шарапова
|RD3-score04-1=6
|RD3-score04-2='''7
|RD3-score04-3=

|RD4-seed01=
|RD4-team01= К. Канепи
|RD4-score01-1=2
|RD4-score01-2=4
|RD4-score01-3=
|RD4-seed02=2
|RD4-team02=

Квалификације

Носиоци

Квалификанткиње

Срећне губитнице

Квалификациони жреб

Први квалификант 
{{Тенис-4 играча и 3 сета
| RD1=Прво коло
| RD2=Друго коло

|team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Моника Никулеску
| RD1-score1-1=1
| RD1-score1-2=5
| RD1-score1-3=
| RD1-seed2=
| RD1-team2=

Други квалификант

Трећи квалификант

Четврти квалификант

Пети квалификант

Шести квалификант

Седми квалификант

Осми квалификант

Извори 
 Главни жреб
 Квалификациони жреб

Отворено првенство Мадрида 2013.
Отворено првенство Мадрида — жене појединачно